67-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 67-я параллель северной широты
 67-я параллель южной широты

См. также 
 67-й меридиан восточной долготы
 67-й меридиан западной долготы